Fartura kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Fartura (ort), São Paulo, 
 Fartura (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar